Das Mixed Doppel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Sun Tiantian und Nenad Zimonjić. Gewonnen haben Sania Mirza und Mahesh Bhupathi, die mit einer Wildcard an den Start gegangen waren.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Australian Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 855 kB) (englisch)

Mixed
2009